Il Legg Mason Tennis Classic 1994 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento.
È la 26ª edizione del Legg Mason Tennis Classic, 
che fa parte della categoria Championship Series nell'ambito dell'ATP Tour 1994,
Si è giocato al William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington negli Stati Uniti,dal 18 al 25 luglio 1994.

Campioni

Singolare 

 Stefan Edberg ha battuto in finale  Jason Stoltenberg, 6-4, 6-2

Doppio 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith hanno battuto in finale  Jonas Björkman /  Jakob Hlasek, 6-2, 6-3

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

 
ATP Tour 1994